Ackles est un patronyme porté notamment par :

 David Ackles (1937-1999), chanteur, compositeur et enfant-acteur américain ;
 George Ackles (1967-), joueur américain de basket-ball ;
 Jensen Ackles (1978-), acteur, réalisateur et mannequin américain.

Homonymie de patronyme